Carneiro steht für

 Carneiro (Spanien), eine Gemeinde in Spanien
 Carneiro (Amarante), eine Gemeinde in Portugal im Kreis Amarante

Carneiro ist der Familienname folgender Personen:

 António Soares Carneiro († 2014), portugiesischer General
 Enéas Carneiro (1938–2007), brasilianischer Politiker
 Francisco Carneiro (* 1955), angolanischer General
 Gonzalo Carneiro (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Hugo Ribeiro Carneiro (1889–1979), brasilianischer Politiker
 José da Gama Carneiro e Sousa (1788–1849), portugiesischer Militär und Politiker
 Levi Carneiro (1882–1971), brasilianischer Jurist und Richter am Internationalen Gerichtshof
 Mário de Sá-Carneiro (1890–1916), portugiesischer Schriftsteller
 Melchior Miguel Carneiro Leitão († 1583), portugiesischer Jesuitenmissionar
 Paulo Henrique Carneiro Filho (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Robert L. Carneiro (1927–2020), US-amerikanischer Anthropologe und Ethnologe
 Wilson Carneiro (* 1930), brasilianischer Hürdenläufer

Siehe auch:
 Sá Carneiro
 General Carneiro